Жан III де Прёйли или Жан III Экклезиастик (, dit l’Ecclésiastique; ум. 1217) — граф Вандома в 1211—1217 годах. Сын Бушара IV и его жены Агаты де Лаварден.

Биография 
Предназначался для духовной карьеры. Казначей кафедрального храма в Туре, пробст храма Святого Георгия в Вандоме. После смерти племянника, графа Вандома Жана II, отказался от церковных должностей и вступил в наследство.

Был женат на Марии де Шатильон, дочери Ги II, сеньора де Шатильон, и Аликс де Дрё. До этого она была замужем за графом Рено де Даммартеном (разведена) и Робертом де Вьёпоном, сеньором де Курвиль. Брак оказался бездетным — вероятно, из-за возраста супругов, которым было уже за 40.

Жан III умер между январём и мартом 1217 г. Ему наследовал племянник — Жан IV, сын Агнес де Вандом и Пьера де Монтуара.

Примечания

Литература 
 Dominique Barthélemy, La Société dans le comté de Vendôme : de l’an mil au xive siècle, Paris, Fayard, 1993, 1118 p. (ISBN 2-213-03071-5)
 Jean-Claude Pasquier, Le Château de Vendôme, 2000
 Vendome et levendomois, ou tableau statistique, historique … Philibert-Jerome Gaucher de Passac • 1823

Ссылки 
 https://fmg.ac/Projects/MedLands/vendome.htm
 https://www.vendomois.fr/societeArcheologique/ressources/livres/abbeSimon/histoireVendome-1.pdf

Дом де Прёйи
Графы Вандома